Muxagata ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Muxagata (Fornos de Algodres)
 Muxagata (Vila Nova de Foz Côa)